Овлаши () — село, Долгополовский сельский совет, Роменский район, Сумская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5924185805. Население по переписи 2001 года составляло 1137 человек.

В Центральном государственном историческом архиве Украины в Киеве хранится исповедная роспись села Евлаши 1749 года.

Географическое положение 
Село Овлаши примыкает к городу Ромны.
На расстоянии в 0,5 км расположено село Московщина.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станции Житное и Ромны в 2,5 км.

Экономика 
 ГП «Роменский ветеринарно-санитарный завод».
 Роменский завод по производству мясокостной муки.
 ООО «Овлашивске».

Объекты социальной сферы 
 Школа І-ІІ ст.

Достопримечательности 
 Памятный знак погибшим односельчанам.
 Могила лейтенанта Карикова В. Д., погибшего при освобождении села.

Примечания